

Abréviation 
Anah est une abréviation qui peut signifier :
 Agence nationale de l'habitat, établissement public français.

Toponyme 

 Anah, ville située en Irak.